Grand Prix Danii Formuły 1
 Grand Prix Danii 1961
 Grand Prix Danii 1962
 Grand Prix Danii na żużlu